Sánchez Sánchez ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Alejandro Sánchez Sánchez (* 1988), chilenischer Fußballspieler, siehe Alexis Sánchez
 Germán Saúl Sánchez Sánchez (* 1992), mexikanischer Wasserspringer, siehe Germán Sánchez (Wasserspringer)
 Juan Félix Sánchez Sánchez (1900–1997), venezolanischer Künstler und Kunsthandwerker, siehe Juan Félix Sánchez
 Rodolfo Luis Sánchez Sánchez (* 1969), kubanischer Volleyballspieler, siehe Rodolfo Sánchez (Volleyballspieler)